

Persone
 Achille Vitti (1866-1935) – attore italiano del teatro e del cinema muto
 Alessandro Vitti (1978) – fumettista e illustratore italiano 
 João Vitti (1967) – attore brasiliano
 Gary Vitti (1957) – preparatore atletico, scrittore e attore statunitense
 Monica Vitti (1931–2022) – attrice italiana
 Pablo Vitti (1985) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Praski Vitti, pseudonimo di Vitalij Petrovič Petrov (1936) –  pittore russo, di etnia ciuvascia

Altro
 Ti vitti, in italiano ti ho visto – gioco di carte molto diffuso in Sicilia e in Calabria